XX век (20 век, двадцатый век, двадцатое столетие) — период времени с 1 января 1901 года по 31 декабря 2000 года. Также может означать:

 «XX век» — песня из репертуара Аллы Пугачёвой.
 «Век XX и мир» — советский и российский журнал, выходивший до 1995 года.
 «Мой XX век» — венгерский чёрно-белый фильм 1989 года.
 «Пираты XX века» — советский фильм 1979 года.
 «20 век» — русский дореволюционный еженедельный журнал.
 «Мой 20 век» — песня из репертуара Валерия Леонтьева.
 «Двадцатый век» — американский фильм 1934 года.
 «Двадцатый век» — итальянский фильм 1976 года.
 «Двадцатый век начинается» — пятая и заключительная часть советских телефильмов о приключениях Шерлока Холмса и Доктора Ватсона.
 «20th Century Boy» — песня из репертуара британской рок-группы «T. Rex».
 «20th Century Boys» (; «Дети двадцатого века») — японская научно-фантастическая манга Наоки Урасавы.
 «20th Century Fox» («Двадцатый век Фокс») — американская кинокомпания.
 «20th Century Masters» («Мастера двадцатого века») — сборник лучших хитов американской группы «Boyz II Men».

См. также 

 XX век до н. э.
 20th Century
 «Двадцатый век (фильм)»